El término Oolong puede referirse:

al té oolong (烏龍 wūlóng), una variedad de té chino.
a Oolong, Woolong o Ulom, un personaje de las series de manga y anime Dragon Ball y Dragon Ball Z.
a Oolong, el conejo del fotógrafo japonés Hironori Akutagawa, muchas de cuyas fotografías se publicaron en Internet.
a Oolong, una región en Nueva Gales del Sur
a Oolong, el personaje principal del videojuego Yie Ar Kung Fu de KONAMI, que fue muy popular en los años 80.

pl:Oolong